Andrzej Ignatowski – dziennikarz, autor tekstów piosenek.
 Andrzej Ignatowski – adwokat i działacz społeczny, poseł na Sejm.